Балдашка:

Реки
 Балдашка (приток Багышевки)
 Балдашка (приток Мазы)